Willim ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Willim, deutscher Segler
 Horst Willim (1927–2007), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Petra Willim, deutsche Schriftstellerin